El Molino peut désigner :

Toponymes

El Molino : une municipalité du département de La Guajira.

El Molino : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida ;
 El Molino : capitale de la paroisse civile d'El Molino de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida ;
 El Molino : localité de la paroisse civile de Cuara de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 El Molino : une localité de la paroisse civile de Bolívar de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Autre 
  : un cabaret barcelonais.

Homonymie de toponyme